Noran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Noran, ö, Kepulauan Riau,

Sverige 

 Noran, samlingsnamn för tre sammanhängande sjöar i Söderhamns kommun, 
 Böles-Noran
 Varvs-Noran
 Tönnebro-Noran
 Noran, sjö, Dalarnas län, 

Robotskapade Indonesienförgreningar